Смарт:

Персоналии 
 Смарт, Алан (род. 1963) — американский мультипликатор.
  (род. 1934/1935) — австралийский телеведущий, актёр и режиссёр, лауреат премии TDK Национальной библиотеки Австралии за художественную аудиокниги крупной формы (1994).
  (1918—2005) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
 Смарт, Альфред (1895—1951) — издатель (совместно с братом Дэвидом) журналов Esquire и Coronet.
  (род. 1998) — канадская горнолыжница, участница Олимпийских игр (2022).
 Смарт, Бриттани (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Смарт, Гарри:
  (1891—1963) — британский военный лётчик, комендант Центральной школы лётчиков (1935—1936), командующий вооружёнными силами Великобритании в Ираке (1939—1941).
  (род. 1956) — британский поэт и писатель.
 Смарт, Генри:
 Смарт, Генри (1778—1823) — британский скрипач, альтист и композитор, брат Джорджа Томаса Смарта, отец Генри Томаса Смарта.
  (1813—1879) — британский органист и композитор.
  (род. 1999) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс».
 Смарт, Джастин — британский и американский яхтсмен, чемпион мира в классах «Фарр 40» (1999) и «Мелджес 32» (2012).
  (1909—2006) — американский военный деятель, командующий 5-й воздушной армией (1961—1963) и Тихоокеанскими ВВС (1963—1964).
 Смарт, Джеймс:
  (1842—1903) — член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (1873—1875).
  (1841—1900) — американский педагог, президент Национальной ассоциации образования (1880) и Университета Пердью (1883—1900).
  (род. 1943) — британская бегунья, чемпионка Любительской легкоатлетической ассоциации Англии по бегу на 100 и 200 м (1961).
  (1921—2013) — австралийский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Австралии.
 Смарт, Джон:
  (1741—1811) — британский портретист, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
 Смарт, Джин (род. 1951) — американская актриса, трёхкратный лауреат премии «Эмми».
  (род. 1965) — канадский фристайлист, участник Олимпийских игр (1992, 1994).
  (род. 1973) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Монреаль Экспос» и «Техас Рейнджерс».
 Смарт, Джон (1920—2012) — австралийский философ.
 Смарт, Джордж Томас (1776—1867) — британский дирижёр.
 Смарт, Дон (Дональд) (род. 1942) — австралийский хоккеист на траве.
 Смарт, Дэвид:
 Смарт, Дэвид (1892—1952) — издатель (совместно с братом Альфредом) журналов Esquire и Coronet.
  (род. 1966) — канадский баскетболист и тренер, главный тренер мужской сборной Канады на Панамериканских играх 2011 года.
  (род. 1987) — южноафриканский регбист, четвертьфиналист Кубка Vodacom в составе клуба «Саут-Вестерн Дистриктс Иглс» (2014) и Золотого кубка в составе «Эвергринс» (2016).
  (род. 1980) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Би-Си Лайонс» (2006).
  (род. 1960) — британский боксёр, чемпион Великобритании в наилегчайшем весе (1982—1984).
 
 Смарт, Кристин (1977—2002) — американская студентка, жертва убийства.
 Смарт, Кристофер (1722—1771) — английский поэт.
  (род. 1952) — канадская писательница и поэтесса, лауреат Литературной премии CBC за нехудожественное произведение (1993).
  (род. 1988) — британский мотогонщик, чемпион Элитной лиги спидвея Великобритании в составе клуба «Пул Пайрэтс» (2014).
 Смарт, Маркус (род. 1994) — американский баскетболист.
 Смарт, Найджел:
  (род. 1967) — британский криптограф, директор Международной ассоциации криптологических исследований (2012—2014).
  (род. 1969) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Аделаида» (1997, 1998).
 Смарт, Оливия (род. 1997) — британская и испанская фигуристка.
 Смарт, Памела (род. 1967) — американская учительница, организовавшая с помощью своих учеников убийство мужа.
  (1892—1979) — американский яхтсмен, олимпийский чемпион в классе «Звёздный» (в паре с сыном Хилари; 1948).
 Смарт, Ральф (1908—2001) — британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Смарт, Ребекка (род. 1976) — австралийская актриса кино и телевидения.
  (не позднее 1507—1560) — член Палаты общин Англии (1545, 1555).
  (1796—1874) — британский военный моряк; командующий Флотом Канала (1861—1863) и Средиземноморским флотом (1863—1866).
  (Торрольд Дешон Смарт; род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Каролина Пантерз».
 Смарт, Родерик Ниниан (1927—2001) — британский религиовед.
 Смарт, Роджер:
  — член Палаты общин Англии (1404).
  (род. 1943) — британский футболист, обладатель Кубок Футбольной лиги Англии в составе клуба «Суиндон Таун» (1969).
 Смарт, Тамара (род. 2005) — британская актриса.
 Смарт, Томас:
  (1816—1896) — британский врач и политик, мэр столицы колонии Тасмания Хобарта (1870).
  (1896—1986) — британский футболист, обладатель Кубка Англии (1920).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».
 Смарт, Уильям:
  (1889—1975) — британский астроном, президент Королевского астрономического общества (1949—1951).
  (род. 1948) — канадский бегун, чемпион Канады по бегу на 800 и 1500 м (1972).
 Смарт, Уильям (род. 1995) — новозеландский бегун, чемпион Океании в эстафете 4×400 м (2013).
  (1894—1955) — американский легкоатлет, чемпион Любительского легкоатлетического союза США по бегу на 440 ярдов с барьерами (1917, 1919) и прыжкам в длину (1919).
  (1925—2000) — американский яхтсмен, олимпийский чемпион в классе «Звёздный» (в паре с отцом Полом; 1948).
  (1891—1961) — австралийский военный деятель и дипломат, начальник Южного командования (1940—1942).
  (1873—1942) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
 
 Смарт, Эми (род. 1976) — американская модель и актриса.
 Смарт, Эринн (род. 1980) — американская фехтовальщица, сестра Кита Смарта (род. 1978).
  (1813—1872) — член Палаты представителей США от штата Мэн (1847—1849, 1851—1853).

Двойная фамилия 
  (род. 1934) — член Верховного суда (1998—2005) и председатель Антикоррупционной комиссии (2006—2007) Сьерра-Леоне.
 Карефа-Смарт, Джон (1915—2010) — первый министр иностранных дел Сьерра-Леоне (1961—1964).
  (1937—2016) — американский кулинарный антрполог, лауреат премии Фонда Джеймса Берда за радиопередачу о еде (1996).
 Хоули Смарт, Генри (1833—1893) — британский писатель.

«Смарт»-изобретения 

 Смарт-телефон
 Смарт-часы
 Смарт-стекло
 Смарт-карта, смарт-кошелёк
 Смарт-полка
 Смарт-тележка
 Смарт-касса
 Смарт-магазин
 Смарт ТВ
 Смарт-жетон
 Смарт-книга
 Смарт-плей-лист
 Смарт-планшет
 Смарт-бумага
 Смарт-чернила
 Смарт-работник (робот)
 Смарт-билет

Прочее 
 Смарт-1 — первая автоматическая станция Европейского космического агентства для исследования Луны.
 Smart

См. также